Hurlements (The Howling) est un film américain réalisé par Joe Dante en 1981 ;
 Hurlements est un jeu de rôle édité par les éditions Dragon radieux ;
 Les Hurlements d'Léo est le nom d'un groupe de rock français ;
 Hurlements est le titre du  de la bande dessinée L'Indien français, sorti en 1992 :
 Hurlements est un jeu d'aventure développé et édité par  en 1988 sur Amstrad CPC et sur PC (DOS).

Homonymie de titre